Byparken kan henvise til flere steder:

 Danmark
 Byparken (Allerød) – en vej i Blovstrød
 Byparken (Glostrup) – en park i Glostrup
 Byparken (Kjellerup) – en vej i Kjellerup
 Byparken (Roskilde) – en park i Roskilde
 Byparken (Rougsø) – en vej i Rougsø
 Byparken (Svendborg) – en vej og et boligområde i Svendborg
 Byparken (Svinninge) – en vej og et boligområde i Svinninge

 Øvrige verden
 Byparken (Budapest) – et område i Budapest
 Byparken (Flensborg) – et område i Flensborg
 Byparken (Stavanger) – et område i Stavanger